Lista meczów reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej mężczyzn – lista oficjalnych meczów reprezentacji Chorwacji.

Reprezentacja Niepodległego Państwa Chorwackiego (1941–1945)

Reprezentacja Republiki Chorwacji

1990–2000

2001–2010

2011–2020

Linki zewnętrzne 
 Dotychczasowe wyniki meczów reprezentacji Chorwacji sporządzone przez Hrvatski nogometni savez. 
  

Reprezentacja Chorwacji w piłce nożnej
Chorwacja